Die Communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien. Sie wurde am 9. Dezember 2016 gegründet und umfasst 50 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Trie-sur-Baïse.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Magnoac und
 Communauté de communes du Pays de Trie.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Pays de Trie et Magnoac
Gegründet 2016